Барра-ди-Санта-Роза () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Куриматау-Осидентал. Население составляет 12 140 человек на 2006 год. Занимает площадь 825,097 км². Плотность населения — 14,7 чел./км².

Праздник города — 8 мая.

История 
Город основан в 1959 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 24 967 404,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.031,69 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,575 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Параиба